Kloster Michaelsberg steht für:

 Kloster Michelsberg in Bamberg, Bayern
 Abtei St. Michael (Siegburg) in Siegburg, Nordrhein-Westfalen